Cratere Flammarion – cratere lunare
 Cratere Flammarion – cratere su Marte